désigne :

Toponyme 

 Lathrop, une ville située en Californie ;
 Lathrop, une ville située dans le Missouri.

Patronyme 

 Julia Lathrop (1858-1932) réformatrice sociale américaine et militante féministe
Philip H. Lathrop, directeur de la photographie ;
 Rose Hawthorne Lathrop (1851-1926), religieuse américaine, fondatrice, servante de Dieu ;
 .